Katyń – wieś w Rosji, w obwodzie smoleńskim, w rejonie smoleńskim
 Katyń, Las Katyński – synonimy zbrodni katyńskiej z 1940 roku
 Katyń – przystanek kolejowy we wsi Stacja Katyń
 Katyń – rzeka na Białorusi, dopływ Wiedrycza
 Katyń – polski dramat wojenny z 2007 roku w reżyserii Andrzeja Wajdy
 Katyń – film dokumentalny, zestawny w reżyserii Witolda Zadrowskiego

Zobacz też:
 Katynka – rzeka, dopływ Dniepru w pobliżu wsi Katyń
 Chatyń – wieś na Białorusi w rejonie łohojskim, obwodu mińskiego, miejsce masakry w 1943 roku
 Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu